«Концерт» — немецкий художественный фильм (1934) с Ольгой Чеховой.
 Маскарад (фильм, 1941) («Ленфильм», реж. Сергей Герасимов)
 Маскарад (фильм, 1970) (пр-во Югославия)
 Маскарад (фильм, 1973) (пр-во Польша)
 Маскарад (фильм, 1985) (фильм-балет Ф.Слидовкера и Г.Рерберга по драме Лермонтова Маскарад на музыку А. Хачатуряна с Н.Долгушиным в роли Арбенина — ТО «ЭКРАН», Союзтелефильм)
 Маскарад (фильм, 1988) (пр-во США)
 Маскарад (фильм, 1990) («Лентелефильм», реж. Инесса Мамышева)
 Маскарад (фильм, 2012) (пр-во Южная Корея)